The Grim Adventures of the KND (traducido como Las sombrías aventuras de Los Chicos del Barrio en Latinoamérica y Las Macabras Aventuras del Comando KND en España) es un especial de media hora de un crossover entre la serie de Maxwell Atoms Las sombrías aventuras de Billy y Mandy y la serie de Tom Warburton KND: Los Chicos del Barrio, Sin embargo, el especial de TV no es considerado parte de la continuidad normal.

El crossover fue confirmado por sus desarrolladores el 8 de diciembre de 2006, aunque no sería oficialmente anunciado por Cartoon Network hasta el 16 de febrero de 2007. Fue estrenado en Estados Unidos el 11 de noviembre del mismo año y en Latinoamérica en 2008.

Argumento 
El padre de Billy salió para comprar ropa interior. Él le dijo a Billy que necesitaba que fuera "El hombre de la casa" hasta que regresara. Billy se puso los pantalones de la suerte de su padre, aunque éste le dijo que no lo hiciera.
Billy accidentalmente clavó la hoz de Puro Hueso en los pantalones, e intentó resolver el problema antes de que su papá volviera.

Él llamó a "Ed, Edd y Eddy Resuelven Problemas", pero Billy estaba en quiebra, entonces Eddy le dijo a Billy que llamara a Los Chicos del Barrio ya que ellos "no cobran". Cuando Los Chicos del Barrio llegaron para quitar los pantalones, Billy abrió la puerta y dijo: "¡Oigan, no son Las Chicas Superpoderosas!". 
Ellos necesitaban Tecnología 2X4, entonces Miguel One (Número 1) se disfrazó de Billy para entretener al papá de Billy, mientras el resto del Sector V llevaba a Billy a la Base Lunar de KND para quitar los pantalones. 

Mandy vino a la casa de Billy, y se dio cuenta de que la persona que estaba ahí no era Billy. Mandy capturó a Número 1, y lo torturó haciéndolo escuchar a Fredo Godofredo por horas (estando atado) hasta que Número 1 le dijo a Mandy todo acerca de Los Chicos del Barrio. Mientras tanto, el resto del Sector V estaba volando con Billy hacia la Base Submarina, y recibieron un mensaje urgente de Número 362 que decía que Los de la Otra Cuadra estaban usando su cámara clonadora para crear más niños encantadores. 

El Sector V llevó a Billy a la misión, en donde él confundió la cámara de clonación con un baño, mezclándolo a él, los pantalones de la suerte, la hoz de Puro Hueso, y a Los de la Otra Cuadra creando a "La Muerte de la Otra Cuadra". Mientras tanto, Puro Hueso fue a la casa de Billy, y confundió a Número 1 con Billy. Puro Hueso le dijo a Número 1 que él sintió que su hoz se fusionó con algo malvado y curiosamente de los de la Otra Cuadra, y Número 1 se dio cuenta de que eran Los de la Otra Cuadra. La Muerte de la Otra Cuadra comenzó a "asimilar" a otros niños, comenzando con Guillermo González Jr. (Número 2). Número 1 se fue a la Base Lunar con Puro Hueso. El Sector V regresó a la Base Lunar, en donde ellos encontraron a Mandy obviamente disfrazada de Número 1, aunque todos creyeron que ella en realidad era Número 1. Abigail Olivera (Número 5) se dio cuenta, pero nadie más lo hizo.

Mandy convenció a todos que Número 5 estaba delirando, y que otros niños se estaban volviendo locos. Pronto, Mandy se convirtió en la Líder Suprema de Los Chicos del Barrio, renombrándolos como "Los Chicos de Mandy". Número 1 y Puro Hueso llegaron a la Base Lunar, en donde Puro Hueso descubrió que Número 1 no era Billy, y Mandy los encerró. Mientras tanto, La Muerte de la Otra Cuadra seguía asimilando a otros niños. Número 1 y Puro Hueso se fusionaron juntos con El Hueso de Percebe para crear un caballero Esqueleto Gigante para pelear contra La Muerte de la Otra Cuadra. Un robot gigante llamado M.A.N.D.R.O.B.O.T. (Monos Amigos Niegan Dormir Relajados Olfateando Bananas O Tortugas) piloteado por Mandy, Kuki Kiut (Número 3), y "Güero" Torres (Número 4) fue a pelear. El M.A.N.D.R.O.B.O.T. estaba perdiendo hasta que Número 1 y Puro Hueso aparecieron y pelearon con La Muerte de la Otra Cuadra, aunque ellos también estaban perdiendo porque los pantalones de la suerte del papá de Billy eran inmunes a láseres, energías supernaturales, y mostaza. Cuando La Muerte de la Otra Cuadra fue distraída por Puro Hueso y Número 1, Mandy se asimiló a propósito con La Muerte de la Otra Cuadra, controlándola y convirtiéndose en la "Mandy de la Otra Cuadra", pero el papá de Billy llegó, le quitó sus pantalones de la suerte y se los llevó con lo que Número 1 y Puro hueso logran ganar. Mandy fue capturada por Los Chicos del Barrio, pero escapó prometiendo vengarse, Puro Hueso y Número 1 fueron desfusionados y todo volvió a la normalidad. Sin embargo, Número 1 estaba en grandes problemas (el papá de Billy lo confundió con Billy) porque él tomó sus pantalones de la suerte. Al final, Billy intentó pretender ser Número 1, le lanzaron cosas, incluyendo la hoz de Puro Hueso, para derribarlo.

En los créditos, se pueden ver diversos títulos de diferentes crossovers falsos de varias series animadas de Cartoon Network, llamados:

 Ed, Edd y Mandy (Crossover de Ed, Edd y Eddy y Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy)
 El Campamento de Héctor Ado (Crossover de Campamento de Lazlo y Malo con Carne)
 Clase de Número 3000 (Crossover de La Clase de 3000 y KND: Los Chicos del Barrio)
 Mi Compañero de Clase es un Cerebro (Crossover de Mi Compañero de Clase es un Mono y El laboratorio de Dexter)
 Samurai Mac (Crossover de Samurai Jack y Mansión Foster Para Amigos Imaginarios)

Doblaje Latino

De KND: Los Chicos del Barrio

De Las sombrías aventuras de Billy y Mandy

De Ed, Edd y Eddy

Voces adicionales
Mónica Villaseñor
Isabel Romo
Sergio Morel
Igor Cruz
Herman López
José Gilberto Vilchis
Circe Luna
Xóchitl Ugarte
Ana Lucía Ramos
Gustavo Melgarejo
Rafael Pacheco
Gerardo Reyero
Isabel Martiñón
Ana María Grey
Mariana Ortiz

Curiosidades 

Cuando Billy recibe a quienes le ayudarán (Ed, Edd y Eddy), este contestó que estuvo esperando a Las Chicas Superpoderosas.
Es el primer crossover en juntar distintos tipos de dibujo de ambas series.
Técnicamente, los protagonistas de Los Chicos del Barrio (Número 1) y de Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy (Puro Hueso) se enfrentaron a sus peores enemigos fusionados, Los niños de la otra Cuadra y Mandy (aunque esta última sea una de las protagonistas en su serie).
La voz de Puro Hueso, Irwin y Billy son distintas.
Técnicamente, si para casi todos Mandy era Número 1, significa que para ellos Número 1 se quedó en casa de Billy.
Número 1 revela que no existe ningún sector en Endsville (pueblo donde se sitúa Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy) por las cosas extrañas que suceden en este.
Hacen cameos Bombón, Burbuja y Bellota de Las Chicas Superpoderosas, Dexter, Dee-Dee y Cerebro  de El laboratorio de Dexter, Mac y Goo de Mansión Foster para Amigos Imaginarios, Andy de Niño Ardilla y Adam de Mi compañero de clase es un mono cuando la fusión de todos los niños asimilados se desintegra. 
En los créditos se muestran combinaciones de distintas series de Cartoon Network como Ed, Edd y Eddy x The Grim Adventures of Billy & Mandy (Combinación de Ed, Edd y Eddy y Las sombrías aventuras de Billy y Mandy) A Mandy se le podria considerar una Antagonista Secundaria Fingiendo ser Numero 1 y Fusionandose con la Muerte De La Otra Cuadra Y Torturando A Numero 1

Programas de televisión de Estados Unidos
Cruces de animación
The Grim Adventures Of Billy & Mandy
Codename: Kids Next Door